La preuve, en droit civil, désigne les éléments que chaque partie doit apporter pour établir la réalité des faits et en déduire le droit applicable.

Par pays

Canada

Québec
  (Canada) : Preuve en droit civil québécois

Provinces de common law
Le droit de la preuve civile des autres provinces canadiennes est régi par les décisions importantes de common law et par la Loi sur la preuve de chaque province.

France
  : Preuve en droit civil français,

Voir aussi 
 Charge de la preuve (droit)
 Loi sur la preuve, une loi qui définit les règles de preuve dans les pays de common law.

Droit civil
Procédure civile